Storia di Genova#La crociata di Spagna
Campagna di Napoleone in Spagna